Чемпионаты Африки по волейболу — соревнования для национальных волейбольных сборных стран Африки, проводимые под эгидой Африканской конфедерации волейбола (CAVB).
 
Первый чемпионат Африки среди мужских команд состоялся в 1967 году. Первый аналогичный женский турнир прошёл в 1976 году. С 1987 года чемпионаты проводятся раз в два года по нечётным годам.

В мужских турнирах сильнейших африканских сборных подавляющее преимущество на стороне команд из Северной Африки. В прошедших 23 чемпионатах 21 победа на счету представителей этого африканского региона (11 раз — Тунис, 8 — Египет, 2 — Алжир). Кроме того, два высших титула в активе команды Камеруна.

В чемпионатах Африки среди женщин наибольшее количество побед на счету сборной Кении — 9. Сборные Египта, Туниса и Камеруна становились чемпионами по 3 раза. По одному выигранному турниру в активе команд Сейшельских Островов и Алжира.

Вообще же африканский волейбол характеризуется значительным отставанием от мирового уровня. Лишь в последнее десятилетие мужские сборные Египта и Туниса несколько приблизились к ведущим командам мира. Женские же сборные по-прежнему не оказывают конкуренции лучшим командам с других континентов.

Мужские соревнования

Призёры

Участники

Женский турнир

Призёры

Участники

Ссылки 
 Официальный сайт CAVB

Волейбольные соревнования в Африке